Юрий Бабанский: Бабанский, Юрий Васильевич (род. 1948) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза, депутат Верховной рады Украины.
 Бабанский, Юрий Константинович (1927—1987) — советский педагог, вице-президент АПН СССР, доктор педагогических наук, профессор.